Tanimainiku ist der Name der Orte in Kiribati:
 Tanimainiku (Abemama)
 Tanimainiku (Butaritari)